Royal Horticultural Society - een organisatie die tuinieren promoot
 Reactieve hechtingsstoornis - een psychische aandoening
 Red Hat (Red Hat Software) - een bedrijf dat bekend is door een variant van het Linux-besturingssysteem
 Red Hat Society - een vrouwenorganisatie
 Zuid-Rhodesië - een voormalige staat met IOC-landcode RHS
 Glücksgas Stadion - een stadion in de Duitse stad Dresden, voorheen Rudolf-Harbig-Stadion
 Station Rhodes - een treinstation in de Australische stad Sydney, met stationscode RHS
 The Rocky Horror Show - een musical